Бре́шиа, Бре́шия () — итальянская фамилия и топоним.

Спорт 
 «Брешиа» — итальянский баскетбольный клуб.
 «Брешиа» — итальянский футбольный клуб.

Топонимы 
 Брешиа — провинция в Италии.
 Брешиа — город в этой провинции.
 Брешиа — железнодорожная станция этого города.

Фамилия 
Основная статья — 
 Брешия, Альфонсо (1930—2001) — итальянский режиссёр и сценарист.
  (род. 1986) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.
  (fl. 1490—1519) — итальянский гравёр.
  (1866—1939) — итальянский композитор.
  (род. 1970) — американская актриса театра.